Desa Pelem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 111,06), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 111,24), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 111,32), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 112,10), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,41), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 112,17), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,16, long 111,88), 
 Desa Pelem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,24, long 111,70), 

Robotskapade Indonesienförgreningar